Никита Яковлевич Диброва — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1909 году на территории современной Винницкой области. Член КПСС.

С 1925 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1925—1979 гг. — комсомольский работник, организатор сельскохозяйственного производства и колхозного движения в Винницкой области, участник советско-финской войны, руководящий сельскохозяйственный работник в эвакуации, председатель колхоза имени Карла Маркса Крыжопольского района Винницкой области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXVI съезда КПСС.

Умер после 1984 года.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (26.02.1958).
 орден Ленина (26.02.1958; 22.12.1977)
 орден Октябрьской Революции (08.04.1971)
 орден «Знак Почёта» (31.12.1965)

Ссылки 
 Диброва
 Диброва
 Диброва
 Диброва

Председатели колхозов
Делегаты XXVI съезда КПСС